Municipio de Cato puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cato (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ramsey.
 Municipio de Cato (condado de Montcalm, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Montcalm.